O Sporting Clube de Braga - Associação Académica da Universidade do Minho, é uma equipa de futsal. Assume a designação actual desde 2007 quando o SC Braga e a Associação Académica da Universidade do Minho assinaram um protocolo, resultando na fusão de ambas as equipas de futsal numa só.
A equipa sénior compete actualmente no Campeonato Português de Futsal. Para além da presença em duas finais da Taça de Portugal e uma final da Taça da Liga, em 2016-17 conquistou o vice-campeonato nacional na sua oitava participação na divisão principal do futsal nacional. Na época seguinte voltou a fazer história ao tornar-se apenas na 3ª equipa portuguesa a disputar a UEFA Futsal Cup, tendo chegado à Ronda de Elite

História

Equipa Técnica 

Fonte:

Plantel 2018-19 

Fonte:

Histórico Resultados

Ver também 
 Sporting Clube de Braga
 Associação Académica da Universidade do Minho
 Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal

Sporting Clube de Braga
Clubes de futsal de Portugal
Clubes esportivos fundados em 2007